Vicaire ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Vicaire (1848–1900), französischer Jurist und Schriftsteller
 Georges Vicaire (1853–1921), französischer Schriftsteller
 Marcel Vicaire (1893–1976), französischer Künstler